John FitzAlan ist der Name folgender Personen:

* John FitzAlan (Adliger, 1223) (1223–1267), englischer Adliger
 John FitzAlan (Adliger, 1245) (1245–1272), englischer Adliger
 John FitzAlan, 13. Earl of Arundel (1385–1421), englischer Adliger
 John FitzAlan, 14. Earl of Arundel (1408–1435), englischer Adliger